Ростислав Заха́ров: Захаров, Ростислав Владимирович (1907—1984) — русский балетмейстер и режиссёр.
 Захаров, Ростислав Иванович (ум. 1812) — капитан гвардейской артиллерии, герой Бородинского сражения.